Naves steht für:
 Naves (Almeida), Gemeinde im portugiesischen Kreis Almeida
 Naves (Llanes), Parroquia in der spanischen Provinz Asturien, Kreis Llanes

Gemeinden in Frankreich:
 Naves (Allier), Département Allier
 Naves (Corrèze), Département Corrèze
 Naves (Nord), Département Nord

Personen:
 Johann von Naves (um 1500–1547), Reichsvizekanzler
 Raymond Naves (1902–1944), französischer Romanist und Résistant

Siehe auch:
 Navès
 Nâves-Parmelan